Владими́р Алекса́ндрович Ва́щенко (; род. 3 августа 1958 года п. Троицко-Печорск, Коми АССР, РСФСР, СССР) — белорусский государственный деятель. Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (2010—2021). Генерал-лейтенант внутренней службы (7 мая 2015).

Биография 
Трудовую деятельность начал в 1976 году сборщиком Могилевского тароремонтного предприятия треста «Белтара».

С 1976 по 1978 годы проходил службу в рядах Вооруженных Сил СССР.

С 1978 по 1980 годы работал заточником могилевского завода «Строммашина».

В 1983 году окончил Могилёвский машиностроительный институт. Инженер-механик.

В 1980 году поступил на службу в пожарную охрану и до 1981 года работал младшим инспектором государственного пожарного надзора самостоятельной военизированной пожарной части № 2 по охране Ленинского района г.Могилева. С 1981 по 1983 годы работал начальником караула самостоятельной военизированной пожарной части № 2 по охране Ленинского района г. Могилева. С 1983 по 1986 годы работал заместителем начальника самостоятельной военизированной пожарной части № 2 по охране Ленинского района г. Могилева. С 1986 по 1994 годы был начальником самостоятельной военизированной пожарной части № 2 по охране Ленинского района г. Могилева.

С 1994 по 1996 годы работал заместителем начальника УВПС УВД Могилевского облисполкома по службе, подготовке и пожаротушению. С 1996 по 2000 годы был начальником военизированной пожарной части № 2 Ленинского района г. Могилева. С апреля по октябрь 2000 работал начальником пожарной аварийно-спасательной части № 2 Ленинского района г. Могилева Могилевского областного управления МЧС Республики Беларусь. С октября 2000 года работал начальником Могилевского областного управления МЧС Республики Беларусь.

В 2002 году окончил Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь по специальности «Пожарная техника и безопасность».

Избирался депутатом Могилевского областного Совета депутатов.

29 декабря 2010 года назначен Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

27 января 2021 года уволен в запас по возрасту. 17 июня 2021 года избран главой Белорусской федерации волейбола.

Семья 
Имеет сына Дмитрия и дочь Ирину. Оба они окончили факультет экономики и права Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова.

После окончания учебы Ирина около года работала в могилевском Проматомнадзоре и Могилевоблимуществе. Последние 13 лет она работает в Госпромнадзоре. В настоящее время она занимает должность начальника отдела международного сотрудничества, растит сына.

Награды 
 почетная грамота Национального собрания Республики Беларусь (2003),
 почетная грамота Совета Министров Республики Беларусь (2018).

Примечания

Ссылки 
 Ващенко назначен министром по чрезвычайным ситуациям
 Биография на сайте МЧС Республики Беларусь
 О присвоении звании генерал-лейтенант внутренней службы

Министры по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
Генерал-лейтенанты (Белоруссия)
Награждённые медалью «90 лет Комитета государственной безопасности»
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании